Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1985 года  () прошёл в Компьене с 19 по 31 августа по круговой системе. В нём приняли участие 14 спортсменов.

 — Люк Гинар

 — Фидель Нимби

 — Жан-Пьер Дюбуа

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1985 году
1985 год в шашках
Август 1985 года